Vito puede referirse a:

Antropónimos
El nombre masculino de etimología discutida (del latín vita –"vida"– o del antiguo germánico Wido, Wito o Witta –"joven de los bosques"–). Es común en italiano, y sus correspondientes son, en latín Vitus, en español Guido (hay también un nombre Guido común en italiano), en inglés y francés Guy, en polaco Witold (germanizado Withold) y en lituano Vytautas (castellanizado Vitautas, véase Vitautas el Grande).

 "San Vito dei Normanni"
El nombre ha sido difundido por toda Europa por los grupos Nórdicos que colonizaron todo el territorio de la Europa Central y la Europa Septentrional, mediante la veneración a su Patrón y Protector San Vito dei Normanni (Santu Vitu en dialecto de Apulia donde se encuentra su Templo).
Vito de Lucania (San Vito, mártir).
Vito, militar romano que actuó en Hispania en el 446.
Vito Albinus o Witta de Büraburg
Vitone, Guideschi, Guidoni, Widonen, Widonides, Guidónidas o Widónidas (dinastía provendiente de Vito o Guido de Nantes).
Vuitton, forma actual de ese apellido (Louis Vuitton).
Vito Corleone, personaje ficticio de la película El Padrino, interpretado por Marlon Brando.
Vito, cantante de la banda Freak out!

No debe confundirse con Vítor, Víctor, Victoriano, etc.

Con "b" (Bito):
Bito Fuster

No debe confundirse con bit, byte, bite, etc.

Topónimos
Localidad de Costa Rica:
San Vito (Costa Rica)
Localidades de Italia:
Vito d'Asio
San Vito (Italia)
San Vito dei Normanni
Localidad de Perú:
Vito (Antabamba)

Otros usos
Baile de San Vito
El vito, baile, canto y música tradicional de Andalucía.
Mercedes-Benz Vito, furgoneta.
 San Vito (desambiguación)

Notas

Nombres masculinos